Білобров Андрій Олександрович — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Білобров Іван Федорович — український радянський господарський і державний діяч.
 Білобров Юрій Вікторович (1986—2014) — капітан Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Білобров Юрій Миколайович — фахівець у галузі металургійного та прокатного обладнання, кандидат технічних наук, заслужений винахідник, Герой України.
Прізвища